Claude Lamirault (1918-1945), résistant et officier français ;
 Fabien Lamirault (1980-), pongiste français ; 
 Henri Lamirault (1854-1914), éditeur français ;
 Luc Lamirault (1962-), homme politique français.